

Musica 
 Monterey – singolo dei The Animals del 1967

Geografia 

 Monterey – sobborgo di Sydney

 Monterey – città della contea di Monterey, California
 Monterey – città della contea di Pulaski, Indiana
 Monterey – città della contea di Owen, Kentucky
 Monterey – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Monterey – township della contea di Allegan, Michigan
 Monterey – città della contea di Putnam, Tennessee
 Monterey – capoluogo della contea di Highland, Virginia

Altro 
 Monterey – nave da crociera
macOS Monterey – diciottesima versione del sistema operativo macOS, sviluppato da Apple

Pagine correlate 
 Monterrey (disambigua)